Калідон — давньогрецьке місто в Південній Етолії.
 Калідон — острів у Середземному морі, поблизу острова Крит.